Fons est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Fons (Ardèche) : commune française de l'Ardèche
 Fons (Gard) : commune française du Gard, appelée également « Fons-outre-Gardon »
 Fons (Lot) : commune française du Lot
 Fons-sur-Lussan : commune française du Gard
 Saint-Fons : commune française du département du Rhône

Mythologie romaine 
 Fons (ou « Fontus », ou « Fontanus ») : dieu des sources et des eaux courantes

Patronyme 

 Jorge Fons : réalisateur mexicain (1939-2022)

Autres 
 Fon (ou « Fon-gbe ») : langue véhiculaire employée au Bénin, au Nigéria et au Togo
 Fons (peuple), peuple du Bénin

Voir aussi 
 
 

Patronyme hispanique